Franciaország
Saint-Avit, település Charente megyében
Saint-Avit, település Drôme megyében
Saint-Avit, település Landes megyében
Saint-Avit, település Loir-et-Cher megyében
Saint-Avit, település Lot-et-Garonne megyében
Saint-Avit, település Puy-de-Dôme megyében
Saint-Avit, település Tarn megyében